Commissie Watersport Opleidingen, toonaangevende diplomalijn voor vaaropleidingen in Nederland.
SV CWO, voetbalclub uit Vlaardingen.